Брезовиця — село в общині Власотинце.
 Брезовиця — село в общині Горній Милановаць.
 Брезовиця — село в общині Трстеник.
 Брезовиця — село в общині Уб.
 Брезовиця — село в общині Чачак.
 Брезовиця — село і лижний центр в общині Штрпце.

 Березовиця — село округу Сабинів, Пряшівського краю.

 Брезовиця — община в Середньословенському регіоні.
 Брезовиця — поселення в общині Велика Полана, Помурський регіон.
 Брезовиця — поселення в общині Радовлиця, Горенський регіон.
 Брезовиця — поселення в общині Хрпелє-Козина, Регіон Обално-крашка.
 Брезовиця — поселення в общині Шмарєшке Топлице, регіон Південно-Східна Словенія.

 Брезовиця — один з 17 районів Загреба.
 Брезовиця — населений пункт у Вировитицько-Подравській жупанії у складі громади Градина.
 Брезовиця — населений пункт в Осієцько-Баранській жупанії у складі общини Маріянці.

Див. також 
 Брезовице — населений пункт (село) в общині Чайничек, який належить Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина.
 Березовиця (значення)
 Нова Брезовиця
 Стара Брезовиця